Yttre Sandgrundet (Kalix); eiland in de Kalix-archipel, Zweden
Yttre Sandgrundet (Luleå); eiland in de Lule-archipel, Zweden